Eco di sirene – singolo della cantautrice italiana Carmen Consoli del 1998
 Eco di sirene – tournée di concerti di Carmen Consoli del 2017
 Eco di sirene – album di Carmen Consoli del 2018